Cedar Mill steht für:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Cedar Mill (Arizona)
 Cedar Mill (Kalifornien)
 Cedar Mill (Oregon)

Sonstiges:
 ein Prozessor-Modell der Firma Intel, siehe Intel Pentium 4 #Cedar Mill

Siehe auch:

 Cedar Mills